En Pologne, Mąkoszyce peut désigner :

 Mąkoszyce, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mąkoszyce, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Mąkoszyce, un village dans la voïvodie d'Opole.